Garz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Garz (Usedom), ort, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Garz (Rügen), kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Groß Garz – en by och tidigare kommun i tyska förbundslandet Sachsen-Anhalt
 Garz, Temnitztal – ort, tidigare kommun, Temnitztal, Brandenburg